Timon (Disney), een personage uit de The Lion King-franchise
Timon (geslacht), een biologisch geslacht van hagedissen
Timon van Athene, een Oud-Griekse misantroop
Timon van Athene (toneelstuk), een tragedie van Shakespeare
Stichting Timon, hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen
Timon (Maranhão), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
Timon (heilige), eerste-eeuws christelijk heilige 
Timón, een pro-Duits tijdschrift van de Mexicaanse filosoof José Vasconcelos